El término Nikoláyevskaya () puede referirse a:

Nikoláyevskaya (Chechenia), localidad de la república de Chechenia, en Rusia.
Nikoláyevskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Nikoláyevskaya (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.